

Géographie 
 Apennins, chaîne de montagnes d'Italie
 Apennin central, subdivision de la chaîne des Apennins
 , subdivision de l'Apennin central
 , subdivision de l'Apennin central
 Apennin du Nord, subdivision de la chaîne des Apennins
 Apennin ligure, subdivision de l'Apennin du Nord
 , partie de l'Apennin ligure
 Apennin tosco-émilien, subdivision de l'Apennin du Nord
 , partie de l'Apennin tosco-émilien
 , partie de l'Apennin tosco-émilien
 , partie de l'Apennin tosco-émilien
 , partie de l'Apennin tosco-émilien
 Apennin tosco-romagnol, subdivision de l'Apennin du Nord
 , partie de l'Apennin tosco-romagnol
 , partie de l'Apennin tosco-romagnol
 , partie de l'Apennin tosco-romagnol
 , partie de l'Apennin tosco-romagnol
 , partie de l'Apennin tosco-romagnol
 , subdivision de la chaîne des Apennins
 , subdivision de l'Apennin du Sud
 , subdivision de l'Apennin du Sud
 , subdivision de l'Apennin du Sud
 , subdivision de l'Apennin du Sud
 , subdivision de l'Apennin du Sud
 , subdivision de l'Apennin selon la longitude
 
 
 
 
 , subdivision de l'Apennin selon la longitude

Géologie 
 
 Séismes de 1349 dans l'Apennin central

Administration territoriale

Communes 
 Campoli Appennino, commune de la province de Frosinone dans le Latium
 Montefalcone Appennino, commune de la province de Fermo dans les Marches

Communautés de communes 
 
 
 
 
 
 
 Communauté de montagne des Apennins de Modène Est

Archéologie 
 Culture apenninique, culture archéologique de l'Italie centrale et méridionale de l'Âge du Bronze moyen
 , temple ombro-romain

Art 
 Bianca Cappello et son amant fuyant vers Florence à travers les Apennins, tableau de Jean-Louis Ducis
 , peinture d'Adolfo de Carolis
 Le Colosse de l'Apennin, sculpture de Giambologna

Astronomie 
 (10959) Appennino, astéroïde de la ceinture principale
 Monts Apennins, chaîne de montagnes lunaire

Botanique 
 Anémone des Apennins, plante vivace de la famille des Renonculacées
 Hélianthème des Apennins, plante vivace de la famille des Cistacées
 Forêts décidues d'altitude des Apennins, écorégion des Apennins
 , jardin botanique
 
 Salix apennina, saule de la famille des Salicaceae

Cinéma 
 , films tirés du roman Cuore d'Edmondo De Amicis

Gastronomie 
 , indication géographique protégée de viande bovine

Histoire 
 Apennins (département), ancien département français situé sur l'actuel territoire italien
 , avancée carthaginoise durant la deuxième guerre punique

Linguistique

Musique

Mythologie

Protection de la nature 
 Parc national de l'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese
 Parc national de l'Apennin tosco-émilien

Sport 
 Tour des Apennins, course cycliste

 , récompense au vainqueur du Tour
 , compétition de football
 , sentier de randonnée

Toponyme 
 , nom de la région montagneuse de l'Italie péninsulaire
 Rue des Apennins, voie parisienne

Tourisme 
 , festival culturel

Transports

Voies de communication

Routes

Voies ferrées 
 Ligne ferroviaire Apennin central
 Grande galerie de l'Apennin, galerie ferroviaire
 , galerie ferroviaire

Zoologie 
 , race de chèvre
 Appenninico, race de cheval
 Appenninoceras, genre de mollusque fossile de la catégorie des ammonites
 Appenninoceras neronensis, espèce de ce genre
 Lepre appenninica, nom local du lièvre corse
 Loup des Apennins, nom vulgaire du Canis lupus italicus
 Musaraigne de l'Apennin, nom vulgaire de Sorex samniticus
 Ours brun de l'Apennin, nom vulgaire de l'Ursus arctos marsicanus
 , chien de chasse 
 Ululone appenninico, nom local du Bombina pachypus

Notes et références 

Homonymie de toponyme